

Долець () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Дулово.
 Долець () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Попово.